

Onomastica
 Florentín – variante spagnola del nome proprio di persona maschile italiano Fiorentino

Persone
 Aldo Florentín – ex calciatore paraguaiano
 Derlis Florentín – calciatore paraguaiano
 Diego Florentín – calciatore paraguaiano
 Gabriel Florentín – calciatore argentino